Atzacan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atzacán, ort, Veracruz, Atzacan, 
 Atzacan (kommun i Mexiko), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar